Het Engelse woord voor wolk. Hiervan afgeleid:
Cloudcomputing ('de cloud', een parallel computersysteem)
Cloudgaming, een manier waarop computerspellen worden gestreamd via het internet
 CLOUD Act, Amerikaanse wet uit 2018 inzake gegevensopslag
CLOUD-project, een wetenschappelijk project ter onderzoek naar de vorming van wolken.
Cloud City, een zwevende stad uit de Star Wars-trilogie.
Cloudbase, een fictief hoofdkwartier
Tag cloud, een visuele weergave van inhoudstags.
Shelf cloud, een wolk die soms voorafgaat aan zware onweersbuien.
Cloud Strife, de belangrijkste protagonist in verschillende games

In de geografie:
Saint-Cloud, een gemeente in het Franse departement Hauts-de-Seine.
St. Cloud (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
St. Cloud (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
St. Cloud (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
St. Cloud (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Cloud Lake, een plaats in de Amerikaanse staat Florida.
Cloudcroft, een plaats is de Amerikaanse staat New Mexico
Cloud Creek, een plaats is de Amerikaanse staat Oklahoma
Cloud County, een county in de Amerikaanse staat Kansas.

In de muziek:
Cloud Nine, een hitsingle van The Temptations.
Cloudscape, Zweedse progressievemetalband 
Cloudscape (album), eerste album